Aleksej Tolstoj ima več pomenov.

 Aleksej Konstantinovič Tolstoj (1817-1875), ruski pesnik in pisatelj.
 Aleksej Nikolajevič Tolstoj (1883-1945), ruski pisatelj. 
 Aleksej Valerjevič Tolstoj (rojen 1988), ruski oblikovalec.